Čair steht für:
 Opština Čair, Stadtbezirk der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje
 Stadion Čair, Fußballstadion in Serbien